Justinussen ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Justinussen (* 1963), färöischer Politiker
 Finnur Justinussen (* 1989), färöischer Fußballspieler